George Barbier ist der Name folgender Personen:

* George Barbier (Schauspieler) (1864–1945), US-amerikanischer Schauspieler
 George Barbier (Illustrator) (1882–1932), französischer Maler, Illustrator und Modeschöpfer